Села:
 Бровкове — Кіровоградська область, Новоукраїнський район (в минулому — Новомиргородський район)
 Бровкове — Сумська область, Сумський район
 Бровкове — Харківська область, Богодухівський район (в минулому — Коломацький район)